Stögen ist der Name folgender Orte:

 Stögen (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Ortsteil von St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Stögen (Gemeinde Dorf), Ortschaft von Dorf an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Stögen (Gemeinde Zell), Ortschaft und Katastralgemeinde von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich